Стела Гибънс () е английска писателка, журналистка и поетеса.

Биография 
Родена е на 5 януари 1902 г. в Лондон в семейството на лекар. Следва журналистика в Лондонския университетски колеж и работи в различни издания, като „Ивнинг Стандард“. Публикува поезия и проза, като най-известната ѝ книга е дебютният роман „Неуютна ферма“ („Cold Comfort Farm“, 1932).

Умира на 19 декември 1989 г. в Лондон.

Библиография

Романи

Сборници с разкази

Книги за деца

Поезия

Източници 

 Стела Гибънс в Encyclopædia Britannica

Английски писатели
Писателки
Английски романисти
Английски поети
Английски журналисти
Хора, свързани с Лондонския университет
Родени в Лондон
Починали в Лондон